Anal kan syfta på:

 Analöppning – ändtarmens öppning
 Anala fasen – i Freudiansk psykoanalys det andra stadiet av ett barns psykosexuella utveckling
 Analsex – en sexuell aktivitet där en part stimulerar sin partners anus
 Anal (språk) – ett sinotibetanskt språk
 Anal (ö)  – en ö i Marshallöarna

Se även
 Annal